Johannes Müller, een Duits astronoom, astroloog en wiskundige, bekend onder de Latijnse naam Regiomontanus (1436–1476)
 Johannes Muller (biljarter), een Nederlands biljarter (1865–1955)